Бардино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бардино — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Бардино — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Бардино — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Бардино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Бардино — деревня в Великолукском районе Псковской области.